Mellomsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mellomsjön, Skåne, sjö i Hässleholms kommun,  (16 ha)
Mellomsjön, Halland, sjö i Laholms kommun,  (7,87 ha)
Mellomsjön (Edsvära socken, Västergötland), sjö i Vara kommun, 
Mellomsjön (Hålanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun,

Se även
Mellansjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn